Jorde ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jorde (* 1996), Auszubildender in der Gesundheits- und Krankenpflege
 Fritz Jorde (1856–1941), deutscher Lehrer, Lokalhistoriker und Verfasser von Reiseführern